Натуральне число 461
 461 рік до нашої ери
 461 рік нашої ери